Рассу́док — часть мыслящего сознания, способного логически осмыслять действительность, познавать в понятиях вещи и их отношения, способность составлять суждения (по Канту) превращает восприятия в опыт путём объединения их в категории. Своей этимологией восходит к глаголу рассуждать.

Важными характеристиками рассудка являются:
 строгое отделение понятий друг от друга
 способность правильно классифицировать воспринимаемое
 непротиворечиво систематизировать опыт и знание

Рассудок следует отличать от других форм сознания — самосознания, разума и духа. Рассудок не создаёт нового знания, а лишь систематизирует уже существующее.

Рассудок считается обычным состоянием сознания и защитником здравого смысла.

Термин «рассудок» встречается в трудах Платона, Аристотеля, Николая Кузанского. В диалоге «Государство», говоря о познании Платон выделяет «четыре состояния, что возникают в душе: на высшей ступени — разум, на второй — рассудок, третье место удели вере, а последнее — уподоблению». Рассудок у Платона — это «движение мысли от неких прочувствованных или простых субъективных априорных форм и правил (аксиом) к выводам». У Аристотеля рассудок, «это деятельность мышления, направленного на иное, то есть не имеющая целью само мышление». У Николая Кузанского «рассудок (ratio) — это способность к рациональному, логическому мышлению на основе чувственных ощущений». «Ощущение, рассудок, интеллект и бесконечный первообраз есть определенная иерархия ума, в которой всякое последующее является оформляющим принципом для предыдущего» — пишет Кузанский. Особый смысл термин «рассудок» приобрёл в философии Канта:
«рассудок — способность к научному познанию, разум — безнадёжные усилия философии познать мир». Деление мышления на ступени рассудка и разума исторически имело известное обоснование. Рассудок считался как бы первой ступенью логического познания в сравнении с разумом, когда ум человека подчинялся законам логики.
В поздний период развития философии более высшей ступенью мышления считался разум, под которым понималась способность отыскивать причины и сущность, универсальную связь вещей и всех явлений, формулировать новые идеи. Гегель понимал под разумом высшую, «спекулятивную» ступень диалектического мышления, на которой достигается тождество противоположностей. Рассудком он называл «мышление, порождающее лишь конечные определения и движущиеся в них». В современной философии под определением понятия «рассудок» чаще всего понимают умение правильно классифицировать факты, последовательно рассуждать и выводить умозаключения. О месте же рассудка в процессе познания, о взаимоотношении его с разумом говорится мало.

Примечания

Литература 
 Аристотель. Сочинения. В 4 т. Т. 1. М., 1975
 Гегель. Феноменология духа. — М.: Наука, 2000. — (Памятники философской мысли).
 А. В. Гулыга. Немецкая классическая философия. — Москва: Мысль, 1986. — 334 с.
 Иммануил Кант. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. Лосского сверен и отредактирован Ц. Г. Арзаканяном и М. И. Иткиным; Примеч. Ц. Г. Арзаканяна. — М.: Эксмо, 2007. — 736 с. — ISBN 5-699-14702-0
 Николай Кузанский. Избранные философские сочинения. — М.: Соцэкгиз, 1937. [«О неином», «Об уме», «О бытии-возможности» / пер. А. Ф. Лосева; «Об учёном незнании» / пер. С. А. Лопашова]
 А. Н. Муравьёв Платон о различии рассудка и разума. — Вестник СПбГУ. Сер. 6, 1994, вып. 3 (№ 20)
 Т. Г. Румянцева. Немецкий идеализм: от Канта до Гегеля. — Минск: Вышэйная школа, 2015. — 271 с. — ISBN 9789850625816.

См. также 
 Разум

Философские термины
Кантианство